„Acanthamoeba castellanii mamavirus“ (ACMV, auch „Acanthamoeba castellanii mimivirus“,
AMaV oder ACMaV, kurz Mamavirus, ist eine Spezies
großer und komplexer dsDNA-Viren aus der Familie der Mimiviridae.
Das Virus ist außergewöhnlich groß, sogar größer als viele Bakterien.
„Mamavirus“ gehört wie die anderen Mimiviridae zum Phylum Nucleocytoviricota (veraltet ).

„Mamavirus“ wurde ursprünglich aus Acanthamoeba polyphaga isoliert, aber nachfolgenden Arbeiten befassten sich mit Acanthamoeba castellanii als Wirt, daher die Bezeichnung „Acanthamoeba castellanii mamavirus“ (ACMV). Als „Mamaviren“ werden informell Viren bezeichnet, die (mit einer von ihnen in der Wirtszelle erzeugten Virusfabrik, ) von einem Virophagen parasitiert werden (s. u.).

Entdeckung 
Die Erstveröffentlichung über „Mamavirus“ erfolgte im September 2008. Wie Mimivirus ApMV wurde „Mamavirus“ in einem Kühlturm aus einer Amöbe isoliert. Das Mimivirus wurde erst 1992 isoliert; wegen ihrer Größe werden die Mimiviridae von Bakterienfiltern zusammen mit den Bakterien zurückgehalten. Daher wurde das Mimivirus zunächst als „Bradfordcoccus“ für ein Bakterium gehalten. Erst die Elektronenmikroskopie zeigte später, dass es sich um ein ikosaedrische Virus handelt, ähnlich dem Iridovirus (ebenfalls ein NCLDV). Dies ebnete dann den Weg für die Entdeckung von „Mamavirus“, da man jetzt wusste wo und wie nach solchen Riesenviren zu suchen ist.

Aufbau und Genom 
„Mamavirus“ ist wie andere Mimiviridae ikosaedrisch mit einem Kernkapsid und einer peripheren Faserschicht.
Es enthält ein lineares doppelsträngiges DNA-Genom mit einer für NCLDVs charakteristischen sehr hohen Codierungsdichte. Die Mimiviridae zeigen Genverdopplungen und ein größerer Teil des Genoms ist mit Funktionen verbunden, die zuvor nie in einem Virus gefunden wurden. Das Genom hat insgesamt eine Länge von 1.191.693 Basenpaaren (bp) und kodiert vorhergesagt 997 Proteine, der GC-Gehalt liegt bei 23 %.

Vermehrungszyklus 
„Mamavirus“ besitzt eine eigene Transkriptionsmaschinerie und verpackt Transkriptionsproteine in seinen Viruspartikeln (Virionen).
Es wird angenommen, dass die Transkription in den Zellkernen der Wirtszelle stattfindet.
Der Kern setzt virale DNA frei und bildet eine zytoplasmatische Replikationsfabrik (), in der die DNA-Replikation beginnt und die Transkription weiterer nachfolgender Gene stattfindet.
Die Replikationsfabrik dehnt sich aus, bis sie einen großen Teil des Amöbenvolumens einnimmt.
Spätere Stadien des Replikationszyklus umfassen teilweise zusammengesetzte Prokapside, die einer DNA-Verpackung () unterzogen werden.

Systematik 
Das International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) hat mit Stand April 2020 bisher nur die beiden Gattungen Cafeteriavirus und Mimivirus (mit Spezies Acanthamoeba polyphaga mimivirus, ApMV) als Mitglieder der Familie Mimiviridae offiziell bestätigt.
Die Liste der vorgeschlagenen Gattungen und Spezies ist dafür umso umfangreicher.
Innerhalb der Familie der Mimiviridae werden meist die folgenden Verwandtschaftsgruppen (per Vorschlag auch Unterfamilien) unterschieden:
 Mimiviridae-Gruppe I – als Unterfamilie „Megamimivirinae“ (oder „Mimivirinae“)
 Cafeteriavirus-Gruppe alias Mimiviridae-Gruppe II
 Klosneuvirus-Gruppe – als Unterfamilie „Klosneuvirinae“

In der Mimiviridae-Gruppe I wurden bis zur Entdeckung von „Tupanvirus“ alle Vertreter der Gattung Mimivirus zugeschrieben.
Innerhalb dieser Gruppe I werden die folgenden Linien () unterschieden:
 Linie A: Mimiviren im engeren Sinn: Acanthamoeba polyphaga mimivirus (ApMV), Acanthamoeba castellanii mamavirus (AcMV), …
 Linie B: Moumouviren: „Acanthamoeba polyphaga moumouvirus“,…
 Linie C: Coudo11-Linie (Megaviren im engeren Sinn): „Megavirus chilensis“, Courdo11-Virus, …
 Tupanviren: „Tupanvirus“, …
Die genauen Verwandtschaftsverhältnisse sind noch in der Diskussion, nach Schulz et al. steht z. B. die Linie A basal in der Gruppe I, nicht die Tupanviren.

Das National Center for Biotechnology Information (NCBI) kennt neben AcMV noch die weitere Spezies „Mamavirus AC-2012“.

Sputnik-Virophage 

Waren die Mimiviridae selbst schon eine Überraschung, so wartete „Mamavirus“ mit einer noch größeren Überraschung auf.
Unter dem Elektronenmikroskop entdeckte beim Betrachten des „Mamavirus“ ein zweites kleines Virus, das eng mit diesem assoziiert ist und den Namen Sputnik-Virophage trägt, ein Satellitenvirus.
Sputnik enthält 21 Gene und ist im Vergleich zum „Mamavirus“ winzig, sein Vorhandensein hat aber sehr große Auswirkungen auf das „Mamavirus“.
Sputnik kann sich selbst nicht in den Akanthamöbenzellen replizieren, wenn diese nicht gleichzeitig mit „Mamavirus“ (oder Mimivirus) infiziert werden.
Es infiziert die von diesen Mimiviridae erzeugte Virusfabrik, und kapert sie, um sein eigenes Genom zu replizieren.
Dies führt dazu, dass das Mimiviridae-Virus weniger seiner Virionen produziert, die zudem oft deformiert und weniger wirksam sind.
Es gibt auch Hinweise auf eine teilweise Verdickung des Kapsids.
Diese Auswirkungen legen nahe, dass es sich um einen viralen Parasiten handelt, so dass Sputnik als erster Vertreter der so genannten Virophagen identifiziert wurde.
Ein Virophage ist wie ein Bakterienvirus (Bakteriophage), das Bakterien infiziert und krank macht, Virophagen infizieren stattdessen Viren.
Sputnik enthält eine zirkuläre doppelsträngige DNA mit einer Größe von 18.343 bp und hat ebenfalls eine ikosaedrische Form.
Von den 21 enthaltenen Genen kodieren acht Proteine, die Homologe aufweisen: Von diesen acht Genen stammen vermutlich drei von „Mamavirus“ oder Mimivirus.
Dies weist darauf hin, dass Sputnik an Gentransferprozessen teilnehmen kann und daher in der Lage ist, lateralen Gentransfer (LGT) zwischen Riesenviren zu vermitteln.

Schlussfolgerungen 
Mamavirus hat Wissenschaftler veranlasst, die Kriterien des Lebens zu überprüfen. Sie beleben so die Debatte über den Ursprung von DNA-Viren und ihre mögliche Rolle bei der Entstehung des eukaryotischen Zellkerns.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Radiolab: Shrink Podcast Episode über Riesenviren wie Mimivirus, Mamavirus und Megavirus (englisch), 31. Juli 2015
 Didier Raoult, Stéphane Audic, Catherine Robert, Chantal Abergel, Patricia Renesto1, Hiroyuki Ogata et al.: The 1.2-Megabase Genome Sequence of Mimivirus, in: Science Vol. 306, Ausgabe 5700, 19. November 2004, S. 1344–1350, doi:10.1126/science.1101485
 Adam Monier, Jean-Michel Claverie, Hiroyuki Ogata: Taxonomic distribution of large DNA viruses in the sea, in: Genome biology 9(7), R106, August 2008, doi:10.1186/gb-2008-9-7-r106
 Andreas Jahn: Das Virus-Virus, auf: Spektrum.de vom 6. August 2008

Virusspezies
Unbestätigtes Virustaxon
Mimiviridae